Magnus Sommar kan syfta på:

* Magnus Sommar (omkring 1480–1543), svensk biskop av Strängnäs stift 
 Magnus Sommar (1710–1782), svensk präst och adjunkt vid Lunds universitet